РМ 41 — 50-мм ротный миномёт обр. 1941 г. Лёгкий миномёт времён Великой Отечественной войны.

История 
В отличие от большинства других советских миномётов, спроектированных по схеме мнимого треугольника РМ-41, был создан по «глухой схеме» — все части миномёта располагались на опорной плите. Конструкционной особенностью миномёта было то, что стрельба производилась лишь при двух углах возвышения: 50° или 75°. Регулировка по дальности производилась так называемым дистанционным краном, находящимся в казённой части ствола и выпускающим часть газов наружу, тем самым уменьшая давление в стволе. Прицельное устройство было упрощённого типа, поскольку миномёт предназначался для непосредственного сопровождения пехоты. Как и все остальные миномёты 50 мм калибра, из-за недостаточной мощности РМ 41 был снят с вооружения, когда советские войска перешли к массовым наступательным операциям во второй половине Великой Отечественной войны.

Как выяснилось позже, с этим поторопились, поскольку 50 мм миномёты были полезны в городских боях для поражения позиций неприятеля, расположенных на крышах зданий. Для этого советские войска использовали трофейные немецкие миномёты 5cm leichter Granatenwerfer 36. Ввиду возможности использования трофейных боеприпасов, в различных партизанских формированиях эти миномёты использовались до конца войны. РМ-41 был весьма технологичен в производстве и производился в таких количествах, что он стал одним из самых массовых моделей миномётов. Всего между 1941 и 1943 гг было выпущено более 130 тысяч миномётов обр. 1941 г.

Тактико-технические характеристики 
50-мм миномёт РМ41:
 Калибр, мм: 50
 Вес в боевом положении, кг: 10
 Угол ГН, град: 16
 Угол ВН, град: +50 и +75
 Начальная скорость снаряда, м/с: 97
 Максимальная дальность стрельбы, м: 800
 Скорострельность, выстр/мин: 30
 Расчёт, человек: 2

Где можно увидеть 
  — Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.

См. также 
 50-мм миномёт обр. 1936 г. — немецкий лёгкий 50-мм миномёт времён Второй мировой войны.
 2-дюймовый миномёт — британский лёгкий миномёт не нуждался в сошках- наводчик во время стрельбы просто удерживал орудие за ствол.
 Тип 10 — японский 50-мм миномёт времён Второй мировой войны, также не имел сошек и предназначался для беспокойства неприятеля для ближних дистанциях.

Литература 
 Лёгкие миномёты Второй мировой
 50-мм ротный миномёт образца 1941 года. СССР
 Краткие сведения о миномёте

Примечания 

Артиллерия СССР периода Второй мировой войны
Миномёты СССР
Оружие по алфавиту
Артиллерия калибра 50 мм